est une expression anglo-saxonne signifiant « briser toutes les règles ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Daniel Taplitz, sorti en 2004.

Musique

Chanson 

 , single d'Ozzy Osbourne (1988) ;
 , chanson de  (1997).

Album 

 , album de Peter Frampton (1981) ;
 , album de  (1997).

Voir aussi